Crișeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crișeni (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Crișeni (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Crișeni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Crișeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Crișeni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare